У Националној кошаркашкој асоцијацији, најкориснији играч Ол-стар меча (МВП) јесте годишња НБА награда, давана најбоље изгласаном играчу на годишњем Ол-стар мечу. Награда је основана у 1953 , када су НБА званичници одлучили доделити МВП награду за сваку годину. Лига је такође поново истакнути играче из претходне две утакмице звезде. Тренутни носилац ове титуле је, троструко награђивани  играч "Кливленд кавалирса",  Леброн Џејмс.

Победници 

Легенда:

Најнаграђиванији тимови и играчи

Играчи

Тимови

Напомене 

НБА ол-стар викенд
Награде у НБА